Уруапан:

 Уруапан — город в муниципалитете Уруапан Мексики, входит в штат Мичоакан.
 Уруапан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мичоакан.